OAS kan syfta på: 

 Organization of American States
 Organisation de l'Armée Secrète
OAS kan även avse:
 Oasrörelsen
 vattenkälla i öknen, se Oas
 snöfritt område i Antarktis, se Antarktisk oas
 Orala allergisyndromet

Se även
Oas (olika betydelser)